Le nom Tactica ou Taktika (en grec Τακτικά) peut désigner :
 deux manuels militaires byzantins :
 le Taktika de l'empereur Léon VI le Sage ;
 le Taktika Nicéphore Ouranos ;
 les traités byzantins sur les structures administratives, le protocole de cour et la précédence, collectivement appelés Taktika :
 le Taktikon Uspensky ;
 le Kletorologion de Philothée ;
 le Taktikon Benešević ;
 le Taktikon de l'Escorial ;
 le De officiis du pseudo-Kodinos.